In 1973/74 werd het 36e Cypriotische voetbalkampioenschap gespeeld. AC Omonia won de competitie voor vierde keer.

APOEL Nicosia speelde dit seizoen mee in de Griekse Alpha Ethniki 1973/74.

Stand

Resultaten

Kampioen 

Cypriotisch voetbalseizoen
Competitievoetbal 1973/74